Радиоастрофизическая обсерватория «Бадары» — радиоастрофизическая обсерватория, расположенная в Тункинском районе, Бурятии (Россия).

Находится в урочище Бадары. Введена в опытную эксплуатацию в 1984 году. Является обсерваторией Института Солнечно-Земной физики Сибирского отделения Российской академии наук. Основной инструмент обсерватории — Сибирский солнечный радиотелескоп.

В 1,5 км на северо-востоке расположена Радиоастрономическая обсерватория «Бадары».

Руководители обсерватории 
 1995-2010: — Агалаков Борис Викторович.
 2010-????: Шипулин Пётр Михайлович.
 ????-н.в.(2012): Черемных Алексей Владимирович.

Инструменты обсерватории 
 Сибирский солнечный радиотелескоп

Направления исследований 
 наблюдения солнечной активности в микроволновом диапазоне (5,7 ГГц)

Интересные факты 
 Сибирский солнечный радиотелескоп позволяет наблюдать Солнце даже в облачную погоду с разрешением пространственным в 21" и временным в 2 минуты.

Примечания

Ссылки 
 Карта на wikimapia.org с указанием объектов на территории обсерватории
 Tunkinskaya Radiophysical Observatory
 Саянская Радиоастрофизическая обсерватория

Публикации в базе данных NASA ADS:
 Поиск по слову «SSRT»

См. также 
 Сибирский солнечный радиотелескоп
 Саянская обсерватория ИСЗФ СО РАН
 Байкальская астрофизическая обсерватория
 Тункинская котловина
 Радиотелескоп
 Астрономия в России
 Список астрономических инструментов

Астрономические обсерватории России
Радиоастрономические обсерватории
Радиотелескопы
Сибирское отделение РАН
Наука в Бурятии
Здания и сооружения, построенные в 1984 году в России
1984 год в науке
1984 год в Бурятии